Speisung steht für:

 Armenspeisung
 Quäkerspeisung
 Schulspeisung
 Schwedenspeisung
 biblische Speisung der Fünftausend bzw. Viertausend, siehe Brot- und Fischvermehrung

Elektrotechnik:
 Energieversorgung über die Signalleitung, siehe Fernspeisung
 Antennenspeisung, siehe Antennenspeiseleitung

Siehe auch:
 Einspeisung